Дах — верхня частина будинку.
 Дах (театр), Центр Сучасного Мистецтва «ДАХ» — незалежний театр в місті Києві.
Дах (фільм) — документальний фільм Сергія Буковського.
 Плавучий дах резервуара — накривка резервуара, якою затуляють отвір резервуара і яка призначена для зниження втрат нафти та нафтопродуктів від випаровування з вертикальних циліндричних резервуарів без стаціонарного накриття.
 Вальмовий дах (нім. Walmdach від Walm — «залом на даху»), або чотирисхилий дах — різновид даху з чотирма схилами.
 Ганс фон Дах, Ганс фон Дах (1927—2003) — швейцарський військовий майор і теоретик.
 Польський ламаний дах (пол. Łamany dach polski) — варіація даху з уступами.
 Дах Марта Іванівна (*12 вересня 1974(19740912), м. Львів, УРСР, СРСР) — українська фольклористка, кандидат філологічних наук.